Baptist steht für:

 Angehöriger der Baptisten, eine christliche Konfession
 Baptist, ein Zusatz zum männlichen Vornamen Johann/es; siehe Johann Baptist

Familienname:
 Maria Baptist (* 1971), deutsche Jazzmusikerin und Hochschullehrerin
 Roger Baptist (* 1966), deutscher Musiker und Texter, siehe Rummelsnuff
 Willem Baptist (* 1979), niederländischer Filmregisseur

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Baptist (Kentucky), im Wolfe County
 Baptist (Louisiana), im Tangipahoa Parish
 Baptist (Oklahoma), im Adair County – nicht mehr existent
 Baptist Corner, im Franklin County, Massachusetts
 Baptist Ridge, im Clay County, Tennessee
 Baptist Village, im Hampden County, Massachusetts
 Baptisttown, im Hunterdon County, New Jersey

Fließgewässer:
 Baptist Brook, Fließgewässer im Windham County, Connecticut
 Baptist Church Branch, Fließgewässer im Colleton County, South Carolina
 Baptist Fork, Fließgewässer im Wolfe County, Kentucky
 Baptist Hollow Branch, Fließgewässer im Unicoi County, Tennessee
 Baptist Run, Fließgewässer im York County, Virginia

im NRHP gelistete Objekte:
 Baptist Chapel Church and Cemetery, in Helton, North Carolina, ID-Nr. 76001302
 Baptist Church in Exeter, in Exeter, Rhode Island, ID-Nr. 78000014
 Baptist Church of Springville, The, in Springville, New York, ID-Nr. 08001140
 Baptist Female College-Adams House, in Woodbury, Tennessee, ID-Nr. 87001035
 Baptist Institute for Christian Workers, in Philadelphia, Pennsylvania, ID-Nr. 83002265
 Baptist New Meeting House, in New London, New Hampshire, ID-Nr. 05001446
 Baptist Parsonage, in Kinston, North Carolina, ID-Nr. 89001767
 Baptist Society Meeting House, in Arlington, Massachusetts, ID-Nr. 85001023
 Baptist Temple, in Brooklyn, New York, ID-Nr. 95001334
 Baptist Temple Building, in Rochester, New York, ID-Nr. 85003630
 Old Baptist Parsonage, in Wellington, Ohio, ID-Nr. 79003890

Siehe auch:
 Baptist Branch
 Baptist Corners
 Baptist Creek
 Baptist Hill
 Baptist Lake
 Baptist Pond
 Baptiste
 Baptista